Macruronus är ett släkte av fiskar. Macruronus ingår i familjen kummelfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kummelfiskar
Macruronus